Río Machángara hace referencia a varios artículos sobre ríos en :

 Río Machángara, ubicado al norte de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, es uno de los cuatro ríos que atraviesan la ciudad.
 Río Machángara, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.